Mickeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mickeltjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (24,9 ha)
Mickeltjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,9 ha)
Mickeltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737179-173889), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,81 ha)
Mickeltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737218-173875), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn